Mihăeşti je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Bihor, pritoka je rijeke Iada. 

Rijeke Rumunjske